Wogan ist der Familienname folgender Personen:

 Émile de Wogan (1817–1891), französischer Schriftsteller
 Gerald N. Wogan (1930–2021), US-amerikanischer Toxikologe
 John Wogan, englischer Ritter und Beamter
 Terry Wogan (1938–2016), irisch-britischer Hörfunk- und Fernsehmoderator